Francesco Ferdinandi – pittore italiano
 Vincenzo Ferdinandi – stilista italiano